Ка́рттунен () — финская фамилия. Известные носители:

 Карттунен, Ансси (род. 1960) — финский виолончелист.
 Карттунен, Мика (род. 1981) — финский шахматист, международный мастер (2001).
  (род. 1969) — финский хореограф.